Leonie Bremer (* 27. März 1997 in Langenfeld im Rheinland) ist eine deutsche Klimaschutzaktivistin. Seit 2019 ist sie eine der Pressesprecherinnen bei Fridays For Future in Deutschland.

Leben 
Leonie Bremer wuchs in Hilden auf. Als Jugendliche arbeitete sie in einem Seniorenheim und in einem Naturkostladen, kam so zur Tierrechtsbewegung und engagierte sich für die BUND-Jugend und „Anonymous for the Voiceless“. Nach dem Abitur verbrachte sie viereinhalb Monate auf Island auf dem Land und machte dort Erfahrungen in einer nachhaltigen Lebensweise. 2018 schloss sie sich Fridays for Future an.

Bremer studierte zunächst „Environment and Energy“ an der Hochschule Rhein-Waal und befindet sich seit 2020 im Master-Studiengang „Erneuerbare Energien“ an der Technischen Hochschule Köln. Neben dem Studium lebt und arbeitet sie in Köln.

Positionen 
Für Fridays For Future kritisiert sie die Untätigkeit der Politik in Bezug auf die Klimakrise: „Kompromisse führen nicht dazu, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten.“ In der Fernsehsendung Hart aber Fair unterstrich sie die Kompromisslosigkeit der Klimakrise: „Es gibt da keinen Graubereich: Es gibt nur überleben oder nicht überleben.“

Bremer zieht den Aktivismus der parlamentarischen Arbeit vor: „Für mich sind die ganzen Erfolge von Fridays for Future, die große Diskursverschiebung, die wir geschafft haben, die größte Motivation, weiterzumachen.“

Ende 2019 entschied die von ihr mitgeleitete Kölner Ortsgruppe von Fridays for Future, nicht mehr jeden Freitag zu demonstrieren, um sich auf andere Aktionsformen zu verlagern.

Bremer fordert die Beschleunigung der Verkehrswende durch staatliche Investitionen in den Ausbau und die Erforschung klimaschonender Transportmittel.

Sie unterstützt die den zivilen Ungehorsam als Aktionsfeld nutzende Klimaschutz-Bewegung Ende Gelände.

Weblinks 

 Leonie Bremer, Hilda Flavia: Besonders Frauen betroffen: Die Opfer der Klimakrise finden kein Gehör. T-Online.de, 8. März 2020.
 Leonie Bremer: FFF-Kolumne: Liebe Svenja Schulze, Frankfurter Rundschau, 26. Juni 2020.
 Leonie Bremer, Linus Dolder: FFF-Gastbeitrag von der COP25: Ohnmächtig in der Parallelwelt, Die Tageszeitung.
 Leonie Bremer: Kommentar zum Klimawandel: Keine Klimagerechtigkeit ohne Geschlechtergerechtigkeit. Kölner Stadt-Anzeiger, 9. Oktober 2020

Einzelnachweise 

Person (Fridays for Future)
Naturschützer
Aktivist
Deutscher
Geboren 1997
Frau